

Patronyme

 Doug Varone (1956- ) est un danseur et chorégraphe américain ;
 Christian Varone (1963- ) est une personnalité politique valaisanne ;
 Liliane Varone (née en 1944), journaliste suisse ; 
 Philip Varone (1990- ) est un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sara Varone (1972- ) est une animatrice de télévision italienne.